Royalton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Royalton Township (Michigan)
 Royalton Township (Minnesota)
 Royalton Township (Ohio)